Гран-прі Угорщини 2019 (офіційно Formula 1 Rolex Magyar Nagydíj 2019) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які відбулися 4 серпня 2019 на гоночній трасі Хунгароринг в Будапешті, Угорщина. Це дванадцятий етап чемпіонату світу, тридцять четверте Гран-прі Угорщини в межах Чемпіонату Світу з Формули-1. Переможцем Гран-прі став Льюїс Гамільтон.

Вільні заїзди

Перші тренування 
У першій практиці найшвидшим став Льюїс Гамільтон з часом 1:17.233. Друге місце посів Макс Ферстаппен з відставанням від Гамільтона в 0.165 секунди. Третє місце посів Себастьян Феттель, програвши Ферстаппену всього лиш 0.001 секунди.

Другі тренування 
У другій практиці найшвидшим став П'єр Гаслі з часом 1:17.854. Друге місце посів Макс Ферстаппен з відставанням від Гаслі в 0.055 секунди. Третє місце посів Льюїс Гамільтон, програвши Ферстаппену 0.086 секунди.

Треті тренування 
У третій практиці найшвидшим став Льюїс Гамільтон з часом 1:16.084. Друге місце посів Макс Ферстаппен з відставанням від Гамільтона в 0.013 секунди. Третім став Себастьян Феттель, програвши Ферстаппену 0.069 секунди.

Кваліфікація 
У кваліфікації найшвидшим став Макс Ферстаппен з часом 1:14.572, тим самим оновив рекорд траси. Завоював свій перший поул в кар'єрі.

1. Антоніо Джовінацці отримав штраф у три позиції за перешкоджання Ленсу Строллу під час кваліфікації.

2. Данієль Ріккардо отримав штраф за перевищення ліміту силових установок.

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Примітки 
Гран-прі Угорщини
Звіти про Гран-прі сезону 2019 Формули-1
Серпень 2019
2019 в угорському спорті

Посилання